Glory 9: New York foi um evento de kickboxing promovido pelo Glory, ocorrido em  no Hammerstein Ballroom em Nova Iorque, NY. Esse evento contou com o Slam de 95kg do Glory.

Resultados 
 Final: Tyrone Spong derrotou Danyo Ilunga por nocaute aos 0:16 do primeiro round
 Superluta: Rico Verhoeven derrotou Errol Zimmerman por decisão majoritária
 Superluta: Wayne Barrett derrotou Mike Lemaire por nocaute aos 1:12 do segundo round
 Semifinal: Tyrone Spong derrotou Filip Verlinden por decisão unânime
 Semifinal: Danyo Ilunga derrotou Dustin Jacoby por decisão unânime
 Superluta: Daniel Ghiță derrotou Brice Guidon por nocaute aos 0:49 do primeiro round
 Superluta: Joseph Valtellini derrotou Francois Ambang por nocaute técnico aos 1:04 do terceiro round
 Quartas de Final: Tyrone Spong derrotou Michael Duut por nocaute aos 0:31 do primeiro round
 Quartas de Final: Filip Verlinden derrotou Steve McKinnon por decisão majoritária
 Quartas de Final: Dustin Jacoby derrotou Brian Collette por decisão dividida
 Quartas de Final: Danyo Ilunga derrotou Mourad Bouzidi por decisão unânime
 Superluta: Anderson Silva derrotou Daniel Sam por decisão unânime
 Luta Reserva: Randy Blake derrotou Koichi Watanabe por decisão unânime
 Luta Reserva: Artem Vakhitov derrotou Luis Tavares por nocaute aos 1:06 do primeiro round

Chave do Slam de 95kg do Glory

Referências

Ligações Externas 

Eventos de kickboxing
Desporto nos Estados Unidos em 2013